PS United Football Club é um clube de futebol da Papua-Nova Guiné. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Clubes de futebol da Papua-Nova Guiné